Лас Кабрас има више значења:

 Лас Кабрас (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Кабрас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Кабрас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Кабрас (Кандела), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Кабрас (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кабрас (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Кабрас (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Кабрас (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Кабрас (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Кабрас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Кабрас (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Кабрас (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Кабрас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Кабрас (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Кабрас (Сојопа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Кабрас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Кабрас, Ла Чиверија (Хилотепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Кабрас (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику